Švarcava bezeichnet

 Švarcava, Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice, Tschechien
 Švarcava (Berounka), linker Nebenfluss der Berounka in Tschechien
 Švarcava (Elbe), linker Nebenfluss der Elbe in Tschechien
 Švarcava, früherer Name der Černá, Fluss in Tschechien und Österreich, siehe Schwarzau (Maltsch)
 Švarcava, früherer Name der Svratka (Fluss), Fluss in Tschechien